Buda se poate referi la:

Localități din România 
 Buda, Botoșani;
 Buda, Buzău, reședința comunei cu același nume;
 Buda, Ilfov;
 Buda, Vâlcea;
 Buda, Vrancea;
 Buda (Alexandru Vlahuță), Vaslui;
 Buda (Ariceștii Rahtivani), Prahova;
 Buda (Berzunți), Bacău;
 Buda (Blăgești), Bacău;
 Buda (Bogdănești), Vaslui;
 Buda (Brăești), Iași;
 Buda Crăciunești, Buzău;
 Buda (Lespezi), Iași;
 Buda (Oșești), Vaslui;
 Buda (Răchitoasa), Bacău;
 Buda (Râfov), Prahova;
 Buda (Râșca), Suceava;
 Buda (Zvoriștea), Suceava;

Localități din Republica Moldova 
 Buda comună in raionul Călărași;

Localități din Ucraina 
 Buda, un sat și comuna din care face parte din raionul Koriukivka, regiunea Cernihiv;

Localități din Ungaria 
 Buda, fostul oraș de pe malul drept al Dunării (până 1872) - unul dintre predecesorii capitalei a Budapesta;
 Buda, partea de pe malul drept al Dunării a orașului Budapesta;

Vezi și 
 Râul Buda (dezambiguizare)

 Budăi (dezambiguizare)
 Budeni (dezambiguizare)
 Budești (dezambiguizare)
 Budescu (dezambiguizare)

 Budeasa, comună în județul Argeș, România
 Budacu de Jos, sat în județul Bistrița-Năsăud
 Budacu de Sus, sat în județul Bistrița-Năsăud

 Buddha

Toponime maghiare
Toponime românești